Дворянское гнездо:
 Дворянское гнездо — роман, написанный Иваном Сергеевичем Тургеневым в 1856—1858 годах, впервые опубликованный в 1859 г. в журнале «Современник».
 Дворянское гнездо — опера русского композитора Владимира Ребикова по одноимённому роману Ивана Тургенева.
  Дворянское гнездо — литературный заповедник в городе Орле.
 Дворянское гнездо — рассказ Власа Дорошевича.
 Дворянское гнездо — художественный фильм 1914 года режиссёра Владимира Гардина по мотивам одноимённого романа И. С. Тургенева.
 Дворянское гнездо — художественный фильм 1969 года режиссёра Андрея Кончаловского по мотивам одноимённого романа И. С. Тургенева.
 Дворянское гнездо (Кафе «Клубничка») — 114-й эпизод телесериала «Кафе „Клубничка“».
 Дворянское гнездо (серия телесериала) — 233-й эпизод телесериала «Детективы».